Villettes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure
 Villettes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Haute-Loire